Brauchle oder Bräuchle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Brauchle (1898–1964), deutscher Mediziner 
 Christoph Bräuchle (* 1947), deutscher Physikochemiker 
 Georg Brauchle (1915–1968), deutscher Politiker (CSU)
 Michael Brauchle (* 27. Februar 1990), deutscher Vierspännerfahrer
 Peter Brauchle (* 1970), deutscher Bildhauer
 Reinhold Bräuchle (1861–1932), württembergischer Bierbrauer und Politiker 
 Steffen Brauchle (* 1988), deutscher Pony-Ein-, Zwei- und Vierspännerfahrer